Comitatul Sumner sau Sumner County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Sumner County, Kansas
 Sumner County, Tennessee